Madawaska (Maine) - plaats in Maine, VS
 Madawaska County, New Brunswick - county in New Brunswick, Canada
 Republiek Madawaska - niet-erkende voormalige staat in bovenstaande county
 Madawaska River (Ontario) - rivier in Canada